Harpel (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Westerwolde in de provincie Groningen
 Harpel (waterschap), een voormalig wegwaterschap in de provincie Groningen